

Geografia 

Senato – frazione di Lerici in provincia della Spezia

Fantascienza 
Senato galattico – nella saga fantascientifica di Guerre stellari

Politica 
 Senato – camera (solitamente la camera alta) di molte nazioni con sistema bicamerale

Senati contemporanei 
 Senato (Honorable Senado de la Nación Argentina), Argentina
 Senato (Australian Senate), Australia
 Senato (Senate of Barbados), Barbados
 Senato (Senate), Belize
 Senato (Senaat, Sénat, Senat), Belgio
 Senato (Senado del Estado Plurinacional de Bolivia), Bolivia
 Senato (Senate of Canada, Sénat du Canada), Canada
 Senato (Senado de Chile), Cile
 Senato (مجلس الشورى ), Egitto
 Senato (Senado), Filippine
 Senato (Sénat), Francia
 Senato (Sena, Sénat), Haiti
 Senato (Seanad Éireann), Irlanda
 Senato (Senato della Repubblica), Italia
 Senato (Seneti ya Kenya), Kenya
 Senato (Honorable Cámara de Senadores del Paraguay), Paraguay
 Senato (Senat Rzeczypospolitej Polskiej), Polonia
 Senato (Senat Parlamentu České Republiky), Repubblica Ceca
 Senato (Senado de la República Dominicana), Repubblica Dominicana
 Senato (Senatul României), Romania
 Senato (Majalisar Dattijai ta Najeriya, Ilé Ìgbìmọ̀ Aṣòfin Àgbà Orílẹ̀ Èdè Nàìjíríà, Senate of Nigeria), Nigeria
 Senato (Senate), Saint Lucia
 Senato (Senado), Spagna
 Senato (United States Senate), Stati Uniti d'America
 Senato (California State Senate), California
 Senato (Connecticut Senate), Connecticut
 Senato (Delaware Senate), Delaware
 Senato (Minnesota Senate), Minnesota
 Senato (Montana Senate), Montana
 Senato (Texas Senate), Texas
 Senato (วุฒิสภา), Thailandia

Senati storici 
Senato (VIII sec. a.C.-VII sec. d.C.), Impero Romano
Senato (377-1453), Impero Bizantino
Senato conservatore (Sénat conservateur) (1799-1814), Francia durante il Consolato e il Primo Impero
Senato consulente (1807-1814), Regno napoleonico d'Italia
Senato del Regno (1861-1946), Regno d'Italia
Senato cittadino, denominazione di assemblee e magistrature di alcune città italiane operanti tra il XIII e il XVIII secolo
Senato veneziano (1229-1797), Repubblica di Venezia
Senato bolognese (1466-1796), Bologna, Stato Pontificio
Senato di Milano (1499-1786), Ducato di Milano
Senato di Catania (1413-1818), Regno di Sicilia
Senato di Messina (XIV secolo-1678), Regno di Sicilia
Senato di Trapani (XIV secolo-1759), Regno di Sicilia